Финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2017/2018 прошёл с 17 по 18 марта 2018 года на катке спортивно-развлекательного комплекса Минск-Арена, Минск, Белоруссия. Забеги проводились на дистанциях 500, 1000, 1500 метров, командной гонке, командном спринте и масс-старте, а также на 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин. В забегах планировалось участие по 12 лучших спортсменов из 24-х по итогам предыдущих пяти этапов кубка мира.

Призёры

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины

500 м 1-й забег

500 м 2-й забег

1000 м

1500 м

5000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт

Женщины

500 м 1-й забег

500 м 2-й забег

1000 м

1500 м

3000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт

Ссылки 
 ISU World Cup Speed Skating Final
 Результаты

2018 год в конькобежном спорте